На́йссер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Найссер, Керстен (род. 1956) — немецкая гребчиха.
 Найссер, Ульрик (1928—2012) — американский психолог немецкого происхождения.